Mužská čtyřhra Erste Bank Open 2018 probíhala ve druhé polovině října 2018. Do deblové soutěže vídeňského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Wiener Stadthalle nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Rohan Bopanna a Pablo Cuevas, jehož členové do turnaje nezasáhli. Bopanna se rozhodl nastoupit do paralelně hraného Swiss Indoors v Basileji a Cuevas se představil na challengeru v Limě.

Vítězem se stal nenasazený pár Britů Joe Salisbury a Neal Skupski, který ve finále za 76 minut zdolal americko-francouzskou dvojici Mike Bryan a Édouard Roger-Vasselin po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Salisbury se Skupskim vybojovali druhé deblové tituly na okruhu ATP Tour. Jako pár odehráli po Winston-Salem Open 2018 druhý turnaj, s celkovou bilancí zápasů 6–1. Postup do finále Bryanovi zajistil jubilejní desátou pozici světové jedničky v konečném žebříčku ATP čtyřhry. Američan nastoupil s Rogerem-Vasselinem do druhého turnaje v kariéře, když na Citi Open 2018 prošli také do finále.

Nasazení párů 
  Oliver Marach /  Mate Pavić (semifinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (semifinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2018
ATP World Tour 2018